Дюсберг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Дюсберг, Август (1867—1922) — австрийский скрипач.
 Дюсберг, Натали (1873—1936) — австрийская пианистка и музыкальный педагог.
 Дюсберг, Херберт (1902—1978) — австрийский скрипач и альтист.
 Дюсберг-Барановски, Нора (1895—1982) — шведская скрипачка австрийского происхождения.